O Niterói Rugby Football Clube, é um clube poliesportivo, com grande destaque nacional no Rúgbi e no Handebol, sediado na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. É a principal agremiação esportiva da cidade e a equipe mais vitoriosa do rúgbi fluminense, sendo o único clube do estado a ser Campeão Brasileiro e a disputar atualmente a elite do rúgbi nacional.

É também o segundo clube de rugby mais antigo do país.

Rugby 

Até o ano de 1973, o estado do Rio de Janeiro se fazia representar no Campeonato Brasileiro de Rugby pelo Rio Cricket e Associação Atlética, cuja equipe era formada, na época, por jogadores residentes nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis, em sua maioria estrangeiros de origem britânica. Apesar de não haver maiores dificuldades na formação da equipe para os jogos em Niterói ou no Rio de Janeiro, tal não ocorria quando os jogos eram realizados em São Paulo, pois vários jogadores alegando impedimentos ocasionais não compareciam e a equipe viajava, assim, bastante desfalcada e perdendo, por consequência, jogos considerados fáceis. Isso contribuia cada vez mais para a desunião entre os jogadores. Coincidentemente, os participantes mais ativos, presentes em todas as viagens e verdadeiros impulsionadores do time, eram quase todos da cidade de Niterói, que, cansados de perder jogos por motivos extra-esportivos, resolveram formar sua própria equipe, separando-se dos outro jogadores e constituindo uma equipe independente, uma equipe de Niterói.

No dia 10 de dezembro de 1973 houve uma reunião para os acertos finais, culminando na fundação do Niterói Rugby Football Clube e na imediata filiação a antiga Associação Brasileira de Rugby.

Sendo uma equipe nova, a inscrição somente foi aceita para a 2ª divisão (Divisão de Acesso), constituindo-se esta equipe de jogadores dissidentes do Rio Cricket e alunos do Centro Educacional de Niterói. Ao final do ano de 1974 o Niterói Rugby sagrou-se campeão invicto da 2º divisão, ganhando a condição de time de primeira divisão, status que mantêm até hoje, enquadrando-se sempre entre os melhores times do país.

Depois de ganhar o campeonato da 2ª divisão em 1974, o recém-criado time teve um bom desempenho no torneio de 1ª divisão do ano de 1975, ficando em terceiro lugar. O Niterói Rugby conquistou já no ano de 1976, o primeiro título de Campeão Brasileiro de Rugby na divisão principal. A partir de então, o Niterói seria uma das mais tradicionais e respeitadas equipes de rugby do Brasil. E conhecida em vários países por todo mundo .

Títulos 

 Categoria Adulto Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 6 vezes (1976*, 1979, 1983**, 1984, 1986, 1990)
Campeonato Brasileiro de Rugby vice-campeão 12 vezes (1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1997, 2008)

  Campeonato Brasileiro de Rugby Série B campeão 2 vezes (1974 e 2015)

Copa do Brasil de Rugby vice-campeão 1 vez (2005)

  Campeonato Fluminense de Rugby campeão 22 vezes (1978, 1979, 1981, 1982***, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2018 e 2019)
Campeonato Fluminense de Rugby vice-campeão 5 vezes (1977, 1980, 2014, 2016 e 2017)
 Taça Irmãos Turnbull 1 vez (2016)

  Circuito de Ten-a-Side Fluminense campeão 1 vez (2006)
  Torneio Niterói de Rugby de Praia campeão 4 vezes (2003, 2004, 2005, 2006)
  Torneio Internacional "SEVENS IN THE SAND" - Taça Cidade de Niterói campeão 5 vezes (1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
  São Paulo Lions Sevens Rugby Cup campeão 1 vez (2006)
  Seven de Inverno de Atibaia 1 vez (2004)
  Tatuí Rugby Sevens 1 vez (2002)
 Torneio CANTÃO4 de Beach Rugby campeão 1 vez (1986)

*(título dividido com o São Paulo Athletic Club)

**(título dividido com o Alphaville Tênis Clube)

***(título dividido com o Rio de Janeiro Rugby Football Clube)

 Categoria Adulto Feminino
  Circuito Brasileiro de Rugby Sevens campeão 3 vezes (2008/09, 2017 e 2018)
Circuito Brasileiro de Rugby Sevens vice-campeão 1 vez (2009/10)

  Campeonato Brasileiro Seven-a-Side campeão 1 vez (2004)
  Circuito Brasileiro de Ten-a-Side campeão 1 vez (2004)
  Torneio Niterói de Rugby de Praia campeão 2 vezes (2005, 2006)
  Torneio Ten-a-Side de Niterói campeão 1 vez (2004)
  Nikity Rugby Seven-a-Side campeão 1 vez (2008)
  Torneio Floripa Rugby Sevens campeão 1 vez (2010)
Torneio Floripa Rugby Sevens vice-campeão 1 vez (2002)

  Triangular Amistoso campeão 1 vez (2001)
  São Paulo Lions Sevens Rugby Cup campeão 1 vez (2005)
  Torneio Donovan & Macintyre Ten-a-Side campeão 1 vez (2004)
  Seven de São José dos Campos campeão 1 vez (2008)
  Seven de São Roque campeão 1 vez (2004)
  Seven de Inverno de Atibaia campeão 1 vez (2003)

 Categoria Juvenil Masculino
  Campeonato Fluminense de Rugby campeão 6 vezes (2004, 2006, 2007, 2012, 2013 e 2014)
  Torneio Niterói de Rugby de Praia campeão 2 vezes (2004, 2005)
  Seven Juvenil do Vila Real campeão 2 vezes (2006, 2007)
  Nikity Rugby Seven-a-Side campeão 1 vez (2008)
  Etapa Niteroênse do Campeonato Brasileiro Juvenil campeão  1 vez (2005)
  São Paulo Lions Sevens Rugby Cup campeão 2 vezes (2006, 2013)
São Paulo Lions Sevens Rugby Cup vice-campeão 1 vez (2012)
  Torneio Cidade de São Paulo de Rugby Seven-a-Side campeão 1 vez (2000)

Handebol 

Nos anos 70, um grupo de brasileiros, profissionais de educação física, interessados no aperfeiçoamento do Handebol, partiu para Romênia buscando mais informações, em cursos no país que, até então, era um dos principais campeões mundiais do esporte. Entre esses professores destacava-se o niteroiense Ronaldo Barros Goldoni que trouxe para a cidade o que havia de mais moderno no Handebol e as principais técnicas de iniciação.

A principal equipe do Estado na época era dirigida por Ronaldo Goldoni, equipe esta que tinha em seu corpo de jogadores, futuros professores de Educação Física. A união e o intercâmbio de Ronaldo e estes, já então, professores de Educação Física que fizeram os cursos de handebol no exterior, foram os responsáveis pela difusão do esporte no país, fazendo com que, conseqüentemente, Niterói e o Estado do Rio de Janeiro se tornassem um dos principais celeiros de formação de jogadores do Brasil.

Cansados de terem que contar com a boa vontade dos dirigentes de grandes clubes com o novo esporte, em 1981 os principais jogadores de Niterói, até então jogando no C. R. Flamengo, juntaram-se ao clube no qual muitos deles praticavam também o rugby, formando então, a equipe de handebol do Niterói Rugby. Neste mesmo ano, o Niterói Rugby Handball conquistava o primeiro lugar na Taça Rio de Janeiro.

O N.R.F.C. sempre foi formador de grandes atletas do handebol, com vários atletas nas seleções estadual e brasileira. Há também um jogador, Bruno Bezerra de Menezes Souza, que teve sua formação no handebol no Centro Educacional de Niterói e no Niterói Rugby e foi um dos principais jogadores do mundo, atuando com destaque na Liga Francesa. Além dos jogadores Diogo Hubner e Fernando Pacheco Filho que também fizeram parte do elenco da Seleção Brasileira juntamente com o Bruno.

O N.R.F.C. tem a tradição de disputar e obter títulos em campeonatos com a presença de grandes e tradicionais clubes.

Títulos 

 Categoria Adulto Masculino
 Campeonato Brasileiro de Beach Handbal 2 vezes (2017 e 2019)
  Campeonato Carioca de Handebol 10 vezes (1981, 1982, 1983, 1985, 1992, 2010, 2011, 2012, 2016 e 2017)
  Carioca de Beach Handball 12 vezes (1990, 1991, 1992, 1994, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019)
  Torneio Internacional de Niterói 1 vez (1989)
 Desafio Rio x Niterói de Beach Handball 1 vez (2007)

 Categoria Júnior Masculino
  Campeonato Brasileiro de Handebol 1 vez (1991)
  Campeonato Carioca de Handebol  8 vezes (1983, 1984, 1988, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997)
  Taça Brasil de Clubes Campeões 2 vezes (1989, 1992)

 Categoria Juvenil Masculino
  Campeonato Brasileiro de Handebol 3 vezes (1989, 1990, 1992)
  Campeonato Carioca de Handebol 11 vezes (1982, 1983, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1999, 2000, 2002, 2007)
  Itajaí International Handball Cup 1 vez (2008)
  Campeonato Carioca de Handebol de areia Juvenil1 vez ( 2010)

 Categoria Cadete Masculino
  Campeonato Carioca de Handebol 10 vezes (1987, 1988, 1989, 1994, 1997, 1996, 1998, 1999, 2002, 2004)
  Carioca de Beach Handball 1 vez (2002)
  São Caetano Cup 2 vezes (2006, 2007)

 Categoria Infantil Masculino
  Campeonato Carioca de Handebol 9 vezes (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2002, 2005)

 Categoria Master Masculino
  Campeonato Brasileiro de Handebol  2 vezes (2008, 2009)

 Categoria Adulto Feminino
  Torneio Geração Guaraplus de Beach Handball 1 vez (2008)
  Itajaí International Handball Cup 1 vez (1999)

 Categoria Júnior Feminino
  Campeonato Carioca de Handebol  1 vez (1999)

 Categoria Juvenil Feminino
  Campeonato Carioca de Handebol  2 vezes (1998, 1999)

 Categoria Cadete Feminino
  Campeonato Brasileiro de Handebol 2 vezes (1997, 1998)
  Campeonato Carioca de Handebol  3 vezes (1996, 1997, 1999)

 Categoria Infantil Feminino
  Campeonato Carioca de Handebol 1 vez (1996)

Ligações externas 

 

Times de rugby do Rio de Janeiro
Clubes de handebol do Brasil
Esporte de Niterói